Jan Nielsen kan være flere personer:

 Jan Nielsen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller
 Jan Nielsen (musiker) – dansk musiker og deltager i Stjerne for en aften
 Jan Bonde Nielsen (født i 1938) – dansk erhvervsleder
 Jan Nielsen (tidl. DGS-kasserer) - DGS-kasserer 1982-1984